Відомі Равичі:
 Равич Іван Андрійович (1677—1762) — видатний український майстер-золотар доби бароко, лавник і райця (радник) київського магістрату.
 Равич-Черкаський Мойсей Юхимович (1884 — ?)  — український комуністичний діяч єврейського походження.
 Равич Дмитро (1900—1942)  — студентський діяч родом з Наддніпрянщини, інженер і музиколог.
 Петро Равич (1919  — 1982)  — французький письменник, перекладач, журналіст, поет.
 Равич-Каменський Володимир Йосипович — підполковник Армії УНР.
 Равич (справжнє прізвище — Гжегож Станівславський) — псевдонім костюмера і декоратора київського театру «Студія» Станіслави Висоцької.

Див. також 
 Равич (значення)

Прізвища